— японская фамилия.

Известные носители 
 Акутагава, Рюноскэ (1892—1927) — японский писатель и поэт, классик новой японской литературы.
 Акутагава, Ясуси (1925—1989) — японский композитор и дирижёр, сын Рюноскэ Акутагавы.